Bandar-e Anzalī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bandar-e Anzalī (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Bandar-e Anzalī, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar